Гаубольд () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гаубольд, Альфред Карл (1887—1969) — военачальник Третьего Рейха. Генерал зенитных войск.
 Гаубольд, Христиан-Готлиб (1766—1824) — немецкий правовед, юрист, профессор.